Gvajana:
 Kamarang (rijeka), izvire u susjednoj Venezueli
 Kamarang (selo), na ušću rijeke
 Kamarang (zračna luka)
 Kamarang Meru, vodopad na rijeci